Pierre Ménard peut faire référence à :
 Pierre Ménard (1743-?), écrivain français ;
 Pierre Menard (1767-1844), premier lieutenant-gouverneur de l'Illinois ;
 Pierre François Marie Ménard (1837-1902), vice-amiral dans la Marine française, commandant en chef de l'escadre du Nord (1899-1901) ;
 Pierre Ménard (1880-1952), docteur en médecine.

 Philippe Diaz (1969-), écrivain et bibliothécaire français.

Voir aussi 
 Pierre Ménard, auteur du Quichotte, une nouvelle de Jorge Luis Borges